Guevara  o Gebara , localitat a la província d'Àlaba
 Alfredo Guevara, intel·lectual cubà 
 Amado Guevara (Tegucigalpa, 1976), futbolista hondureny que ocupa la posició de migcampista 
 Ernesto Guevara o Che Guevara (Rosario, Argentina, 1928 - La Higuera, Bolívia, 1967), polític, guerriller, escriptor i metge argentí-cubà
 Gerardo Guevara (Quito, 1930), compositor equatorià 
 Innico Maria Guevara-Suardo (Nàpols, 1744 - Catània, 1814), lloctinent del Gran Mestre de l'Orde de l'Hospital
 Luis Ricardo Guevara Mora (1961), futbolista salvadorenc 
 Miguel de Guevara (Nova Espanya, ~1585 — ~1646), frare agustí, poeta i filòleg